Ел Гранадито има више значења:

 Ел Гранадито (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гранадито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику